Can Fatjó (Sant Just Desvern), edifici al municipi de Sant Just Desvern (Baix Llobregat)  
 Can Fatjó (Tiana), casa modernista a Tiana (Maresme) 
 Can Fatjó del Molí, monument al municipi de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) 
 Can Fatjó dels Urons, masia al municipi de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) 
 La Fontsanta i Can Fatjó, barri de Cornellà de Llobregat, Baix Llobregat
 Poblat ibèric de Can Fatjó, poblat laietà excavat a l'actual Rubí